Balete steht für:

 Balete (Aklan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Aklan, Philippinen
 Balete (Batangas), eine Stadtgemeinde in der Provinz Batangas, Philippinen
 Balete (Stamm), einen Bantu-Stamm in Südafrika
 Balete, Bäume der Gattung Ficus auf den Philippinen

Balete ist der Familienname folgender Personen:
 Danilo S. Balete (1960–2017), philippinischer Zoologe und Biologe